Kpantionao peut désigner :
 Kpantionao, la localité située dans le département de Gaoua
 Kpantionao, la localité située dans le département de Loropéni
 Békora-Kpantionao, la localité située dans le département de Loropéni